Jancsó Béla, kezdivásárhelyi, (1896–1977), festőművész.
Jancsó Béla, kezdivásárhelyi, (1903–1967) közíró, kritikus, orvosi szakíró.